Slovo flinders má více významů:
 Flinders (řeka) – řeka v australském státě Queensland
 Flinders (ostrov) – ostrov poblíž Tasmánie
 Scott Flinders – anglický fotbalista
 William Flinders Petrie – anglický egyptolog